Das Budapest Grand Prix 2002 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Budapest. Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 13. bis 21. April 2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
Tennisturnier in Budapest